Javier Fernández Aguado (1961-) – doktor ekonomii, autor i ekspert w zakresie zarządzania
 Javier Fernández López (1991-) – hiszpański łyżwiarz figurowy